est un mot anglais, désignant une personne pratiquant le headbang. Ceci peut également renvoyer à :
 The Headbanger, producteur et DJ néerlandais de musiques électroniques hardcore et gabber.
 Headbanger!! (ヘドバンギャー!!, parfois écrit Headbangeeeeerrrrr!!!!!,) premier single solo et indie du trio japonais BABYMETAL.
 Headbangers Ball, émission de télévision musicale consacrée au heavy metal, diffusée par différentes chaînes du réseau MTV.
 Headbangers Open Air, festival allemand de heavy metal, créé en 1998.